Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię – ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii do wierszy lub napisanie krótkiego tekstu poetyckiego odnoszącego się do jednej z wybranych fotografii. Konkurs skierowany jest do artystów poniżej 40. roku życia. Do konkursu zapraszani są najważniejsi polscy poeci i fotografowie. Organizatorem konkursu jest m.in. Wrocławskie Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast” skupiające wokół siebie młodych artystów, dziennikarzy, ilustratorów i fotografów. Stowarzyszenie było wydawcą miesięcznika publicystyczno-kulturalnego „Kontrast”. WSMT współorganizuje wystawy fotograficzne, prowadzi warsztaty dziennikarskie i patronuje kulturalnym wydarzeniom.

Edycja IV 
Poezja: Adam Ochwanowski, Agata Sobota, Irena Żukowska-Rumin, Karolina Bugajska, Zdzisław Antolski.
Fotografia: Agnieszka Radlak, Andrzej Borys, Krzysztof Zając, Mieczysław Wroński, Piotr Bieniek, Wojciech Gepner
Jury: Joanna Figarska, Anna Paluch, Maciej Myszka, Szymon Piasta
Nagrodzeni:
 Maciej Pabiski – autor wiersza do fotografii Agnieszki Radlak;
 Dawid Jung – autor wiersza do fotografii Andrzeja Borysa;
 Katarzyna Prędotka – autorka wiersza do fotografii Krzysztofa Zająca;
 Anna Sadzik – autorka wiersza do fotografii Mieczysława Wrońskiego;
 Dominik Wojciechowski – autor wiersza do fotografii Piotra Bieńka;
 Sara Małecka – autorka wiersza do fotografii Wojciecha Gepnera;
 Michalina Wach – autorka fotografii do wiersza Adama Ochwanowskiego;
 Izabela Mierniewicz – autorka fotografii do wiersza Agaty Soboty;
 Aleksandra Durdyń – autorka fotografii do wiersza Ireny Żukowskiej-Rumin;
 Antonina Bukowska – autorka fotografii do wiersza Karoliny Bugajskiej;
 Marta Wrzoskiewicz – autorka fotografii do wiersza Zdzisława Antolskiego.

Edycja III 
Poezja: Justyna Bargielska, Tomasz Różycki, Wojciech Bonowicz, Jakobe Mansztajn, Bartosz Sadulski
Fotografia: Izabela Urbaniak, Marlena Jabłońska, Arnau Vidal Cascalló, Marek Lapis, Łukasz Kapa
Nagrodzeni:
 Małgorzata Broda – autorka fotografii do wiersza Justyny Bargielskiej;
 Anita Kulon – autorka fotografii do wiersza Wojciecha Bonowicza;
 Monika Marlicka-Robert – autorka fotografii do wiersza Jakobe Mansztajna;
 Dorota Stommy – autorka fotografii do wiersza Bartosza Sadulskiego;
 Klaudia Paliwoda – autorka fotografii do wiersza Tomasza Różyckiego;
 Norbert Łomotowski – autor wiersza do zdjęcia Izabeli Urbaniak;
 Sebastian Markiewicz – autor wiersza do zdjęcia Arnaua Vidala Cascalló;
 Anna Kowalczuk – autorka wiersza do fotografii Łukasza Kapy;
 Aleksandra Makowska – autorka wiersza do zdjęcia Marleny Jabłońskiej;
 Aneta Włodarczyk – autorka wiersza do fotografii Marka Lapisa.
 Jury: Marta Przetakiewicz, Joanna Figarska, Paweł Czarnecki, Krzysztof Śliwka

Edycja II 
 Poezja: Joanna Mueller, Ilona Witkowska, Joanna Żabnicka, Grzegorz Jędrek, Maciej Taranek
 Fotografia: Filip Zawada, Paweł Czarnecki, Karol Krukowski, Tomasz Kulbowski, Michał Łuczak
 Jury: Alicja Sawicka, Marta Przetakiewicz, Tomasz Różycki, Krzysztof Solarewicz, Grzegorz Wroniszewski, Łukasz Kapa, Joanna Figarska

Edycja I 
 Poezja: Agnieszka Mirahina, Katarzyna Fetlińska, Marta Marciniak, Piotr Makowiecki
 Fotografia: Anna Orłowska, Laura Makabresku, Damian Chrobak, Jakub Kamiński

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Polskojęzyczne konkursy poetyckie